Daniel (Dani) Pedrosa Ramal (Sabadell, 29 september 1985) is een Spaanse motorcoureur die uitkwam voor het Repsol Honda Team in de MotoGP. Hij rijdt met startnummer 26.

125cc 

In 2001 maakte Pedrosa in de 125cc-klasse zijn debuut in het wereldkampioenschap. Hij kwam voort uit de Movistar Activa Cup, een toernooi voor jonge talentvolle Spaanse motorcoureurs. Onder de hoede van Alberto Puig, scoorde Pedrosa in zijn debuutjaar twee podiumplaatsen. Zijn eerste overwinning volgde in 2002, op zaterdag 29 juni tijdens de TT van Assen.In 2003 werd Pedrosa voor het eerst wereldkampioen in de 125cc-klasse. Hij won dat seizoen vijf races en werd met 223 punten kampioen. Een week nadat hij op Sepang (in Maleisië) kampioen werd, brak hij op een training op het Australische Phillip Island beide enkels. Dat belette hem niet om de overstap te maken naar de 250cc-klasse. Het Telefónica Movistar Honda team contracteerde het toenmalige 18-jarige talent.

250cc 
Ondanks een slechte voorbereiding ten gevolge van zijn enkelbreuken, stond Pedrosa toch aan de start in Welkom tijdens de Zuid-Afrikaanse Grand Prix op zondag 18 april 2004. Verrassend won hij de openingsrace. Dat jaar won Pedrosa nog eens zes keer, stond dertien keer op het podium en werd als debutant met 317 punten wereldkampioen.Het jaar daarop besloot Pedrosa om nog niet over te stappen naar de MotoGP. Hij verdedigde met succes zijn titel in de 250cc-klasse. Hij behaalde acht overwinning, beklom elf keer het podium en behaalde 309 punten.

MotoGP 

Sinds 2006 komt Pedrosa uit in de MotoGP-klasse, voor het Repsol Honda Team. Critici vonden hem aanvankelijk niet geschikt voor de zware motoren. Ze vonden hem te klein en te licht. Ondanks zijn lengte (1.58m) en gewicht (51 kg) houdt de jonge Spanjaard goed stand in de hoogste motorsport-klasse.

Nadat werd aangekondigd dat Pedrosa eind 2018 bij het Repsol Honda Team moest vertrekken maakte hij zijn afscheid van de sport bekend.
Hij is testrijder voor KTM samen met de Finse coureur Mika Kallio.

Carrière 

bijgewerkt tot 15 augustus 2017

Resultaten

Externe links 
   Officiële website
 

Spaans motorcoureur
MotoGP-coureur